Presagio di morte (The Grindle Nightmare) – romanzo di Patrick Quentin del 1935
 Presagio di morte (Father & Sons) – film del 1992 diretto da Paul Mones
Presagio di morte (Death Knell), episodio della settima stagione della serie televisiva Stargate SG-1
 Presagio di morte – libro di R. L. Stine, pubblicato in Italia nella collana Super brividi